Log-Dragomer ist eine Gemeinde in der Region Gorenjska in Slowenien.

Lage und Einwohner 
In der aus den drei Dörfern Dragomer (deutsch Dragomer), Lukovica pri Brezovici (deutsch Lukowitz in der Oberkrain) und Log pri Brezovici (deutsch Laag bei Bresowitz) bestehenden Gesamtgemeinde leben 3.499 Menschen. Die beiden Hauptorten Dragomer und Log pri Brezovici haben 1.464 bzw. 1.379 Einwohner. Die Gemeinde löste sich 2006 von der Gemeinde Vrhnika. Sie liegt südwestlich der Hauptstadt Ljubljana.

Geschichte 
Die Gegend wurde von den Römern geprägt. Als Überbleibsel sind in der Gemeinde noch ein Sarkophag und ein Meilenstein erhalten.

Weblinks 

 Webseite der Gemeinde slowenisch

Einzelnachweise 

Osrednjeslovenska
Ljubljanica
Laibacher Becken
Oberkrain